

Géographie 

 Madona est une ville  de la Lettonie
 Madona, un novads de Lettonie

Voir aussi